Balla Erzsébet (1883–1980) író, újságíró
Balla Erzsébet (1902–?) költő, író
Balla Erzsébet negatív vágó